Катидрал () — название нескольких гор:
 Катидрал — гора в Тасмании (Австралия).
  — гора в Британской Колумбии (Канада).
 Катидрал — гора в Оклахоме (США).
 Катидрал — гора в Техасе (США).
  — гора в Юте (США).